La Beta Ethniki 1991-1992 è la 33ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1992-1993
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1992-1993

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1991
Calcio nel 1992